Mistrzostwa Świata w Unihokeju Mężczyzn U19 2011 – 6. edycja międzynarodowego turnieju o tytuł mistrza świata organizowanego przez Międzynarodową Federację Unihokeja (IFF) która trwała od 3 do 7 maja 2011 roku w Weißenfels, w Niemczech. Brązowy medal przypadł reprezentacji Szwajcarii. Złoty medal zdobyła reprezentacja Szwecji, srebrny Finlandii.

Dywizja B

Kwalifikacje 

Kwalifikacje do MŚ-U19 2011 odbyło się w Benidorm, Hiszpania w dniach 8 do 12 września 2010. Wykwalifikowani drużyn awansuje do Dywizji B.

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

mecz o 7 miejsce

mecz o 5 miejsce

Półfinały

Brązowy medal

Final

Dywizja B

Faza grupowa

Grupa C 
Tabela

Wyniki

Grupa D 
Tabela

Wyniki

Półfinały B

Final B

Ranking końcowy

Tabela końcowa

Tabela końcowa B

Przypisy 

Mistrzostwa świata juniorów w unihokeju
2011 w unihokeju
2011 w Niemczech
Unihokej w Niemczech